Ströbele ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Ströbele (* 1950), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Didacus Ströbele (1686–1748), deutscher Theologe, Reichsabt in Schussenried
 Franz Ströbele (1879–1952), deutscher Landwirt
 Gustav Ströbele (1878–1930), deutscher Politiker, württembergischer Landtagsabgeordneter
 Hans-Christian Ströbele (1939–2022), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Klaus Ströbele (1903–1988), österreichischer Architekt
 Paul Ströbele (* 1944), deutscher Jurist
 Roland Ströbele (1943–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Urban von Ströbele (1781–1858), deutscher Geistlicher, erwählter Bischof von Rottenburg, Autor
 Uwe Ströbele (* 1973), deutscher Basketballspieler